Die Saison 2002 des Volleyball World Grand Prix war die zehnte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 12. Juli und endete am 4. August. Russland gewann zum dritten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten vier Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich für die Finalrunde. Dort qualifizierten sich die beiden besten Teams der Runde „jeder gegen jeden“ für das Endspiel, die anderen beiden Mannschaften spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 1. bis 4. August in Hongkong im Hong Kong Coliseum ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2002
World Grand Prix